Amethi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Amethi (ort i Indien, Kheri), Uttar Pradesh, 
 Amethi (ort i Indien, Sultānpur), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar